L’île Mbie est une île sur le Lwalaba (fleuve Congo),appartenant administrativement à la République démocratique du Congo, en Afrique centrale.. Elle est située en amont de Kisangani, avant les rapides et les chutes Boyoma. Elle mesure plus de  en longueur.

Notes et références 

Île en république démocratique du Congo
Île sur le fleuve Congo